Jarve kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kohtla-Järve (ort i Estland), Ida-Viru län, Kohtla-Järve linn, 
 Järve (ort i Estland), Ida-Viru län, Kohtla vald, 

Robotskapade Estlandförgreningar